Кубок валлійської ліги 2022—2023 — 31-й розіграш Кубка валлійської ліги.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 липня 2022

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 серпня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 вересня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 жовтня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 листопада 2022

|}

Фінал 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2023

|}

Примітки

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 

2022–2023
Уельс
Уельс